Yann Riou est un collecteur breton, ethnolinguiste, spécialiste des cultures littorales du Bas-Léon.

Biographie 
Yann Riou enseigne les mathématiques à Brest, à l’école d’ingénieurs ISEN, mais il se passionne depuis longtemps pour la langue et la culture bretonnes, affirmant au fil de ses publications un goût prononcé pour l’onomastique et l’ethnographie.

Néobretonnant ayant découvert le breton au lycée à Rennes, il a rapidement cherché à comprendre la langue de ses grands-parents natifs de Lampaul-Plouarzel. C’est dans cette commune qu’il a débuté en 1987 le collectage auprès des anciens, source de ses premières publications.

L’onomastique 
Yann Riou fait partie, avec son ami Per Pondaven, du mouvement informel créé par le chercheur Mikael Madeg, connu sous le nom de Ecole d’onomastique léonarde. A ce titre, il a pris part à l’inventaire des noms de lieux du littoral du Léon. 20 000 toponymes environ, en comptant les variantes, ont été collectés par le trio Pondaven, Madeg et Riou. Yann Riou a cosigné deux des quatorze ouvrages présentant cet inventaire réalisé exclusivement à partir de la mémoire orale des bretonnants du littoral, entre Landerneau et Morlaix. La démarche de l’équipe est de proposer un inventaire le plus complet possible des toponymes nautiques en usage, mais pas de les expliquer et encore moins de les traduire.

Les noms de familles ont également été massivement collectés auprès des anciens bretonnants et fait l’objet d’un ouvrage paru en 2009 (Anoiou Famillou Bro-Leon, en collaboration avec Per Pondaven et Mikael Madeg, Emgleo Breiz, 385 p.), tout comme les prénoms dans l’usage populaire, livre publié en 2006 (Anoiou-badiziant Bro Leon, en collaboration avec Mikael Madeg et Per Pondaven, Emgleo Breiz, 195 p.).

En 2002, Yann Riou a publié seul un livre consacré à la toponymie nautique de Lampaul-Plouarzel (Toponymie nautique de Lampaul-Plouarzel ; petite histoire des noms de lieux du littoral d'une commune du Léon occidental, Association Lambaol, 127 p.).

Il a rédigé plusieurs articles à caractère onomastique pour diverses revues : en 2004 dans Tud Ha Bro (Noms traditionnels de maisons à Trézien et dans ses environs, n°24, pp 46-67), en 2006 dans Peseurt ‘zo a nevez e Lambaol ? (L’influence de la toponymie sur l’anthroponymie non officielle dans le Lampaul brittophone, n°48, pp. 3-34), en 2020 dans Studia Celto-Slavica (Nautical Toponymy and Fieldwork in Léon, North-west Brittany, volume 11, pp.69-90). On peut citer également un court article paru en 2018 dans Le Chasse-Marée (De Jambar à Jean-Bart, n°298, p. 14) ainsi qu’une réflexion sur le toponyme Pors-an-Eoc, publiée en 2018 sur le site Histoire maritime de Bretagne Nord (A propos du toponyme Porzaneog, 11 pages).

L’ethnographie 
Les articles de Yann Riou, publiés dans le bulletin de liaison de l’association Lambaol, sont repérés par l’éditeur Fañch Broudig qui les rassemble, en 2004, en un ouvrage (Echos du bord de mer (mémoire, culture et langue bretonne à Lampaul-Plouarzel), Emgleo Breiz, 299 p.).

En 2012, c’est toujours sa petite commune de Lampaul-Plouarzel qui inspire l’auteur. Il publie Paroles de Gabariers, fresque consacrée à la corporation des marins-marchands de sa commune où l’activité de transport maritime est attestée depuis la fin du moyen-âge. Bernard Cadoret, fondateur de la revue Le Chasse-Marée et auteur des Ar Vag, ouvrages de référence sur la voile au travail en Bretagne-sud, compare les Paroles de Gabariers au chef-d’œuvre de Per-Jakez Hélias en les qualifiant de « véritable Cheval d’orgueil de la mer. »

A la même période, Yann Riou est invité par l’universitaire Daniel Giraudon à cosigner deux tomes de sa série Traditions populaires de Bretagne et des pays celtiques. En 2013 paraissent Coquillages et crustacés et Poissons et oiseaux de mer. Toutes les espèces du bord de mer sont passées en revue par le prisme de la culture populaire.

La sortie des Paroles de Gabariers est l’occasion pour Yann Riou de faire la connaissance d’Henry Kerisit, portraitiste de bateaux bien connu et coauteur des premiers Ar Vag. Tous les deux signent en 2017, chez Skol Vreizh, un ouvrage consacré au lien maritime entre l’île de Batz et le continent : Ile de Batz, marins et bateliers (142 pages).

Le nom de Yann Riou figure sur la liste des collaborateurs de Ar Vag (tome V), publié en 2012.

La linguistique 
Yann Riou montre très tôt un intérêt pour la langue parlée à Lampaul-Plouarzel. En 2008, il publie le fruit de ses enquêtes lexicales autour de chez lui : Gast, alatô !  (petit lexique du breton parlé à Lampaul, à Plouarzel et à Trézien, Emgleo Breiz, 237 p.) . Quatre ans plus tôt, à la demande du linguiste Jean Le Dû, il avait publié un article dans Bretagne Linguistique, consacré au breton de sa commune.

Curieusement, l’auteur va s’éloigner de son Léon natal pour s’intéresser au breton de l’île de Sein. En 2015, il publie chez An Alarc’h, avec son ami Christian Fagon, un lexique de ce breton alors peu étudié : Trésors du breton de l'île de Sein (335 p.) . En 2022, il cosigne avec le linguiste Pierre-Yves Kersulec l’imposant Paroles de Sénans, recueil bilingue d’ethnotextes consacrés au monde de la pêche à Sein.

Amateur du genre court, il a publié avec Per Pondaven en 2003 Le bruit de la mer, recueil de dictons et proverbes bretons en lien avec la mer. Une bonne partie des dictons présentés a été collectée par les deux auteurs, ce qui distingue l’ouvrage de beaucoup d’autres parus sur le même sujet. Ce livre illustré par Nono, vite épuisé, sera réédité en 2009, après le décès du coauteur, sous le titre Trouz ar mor.

Le nom de Yann Riou figure sur la liste des contributeurs du Nouvel Atlas Linguistique de Basse-Bretagne (NALBB), publié en 1999 sous la direction de Jean Le Dû.

L’héritage de Per Pondaven 
Yann Riou était très lié à Per Pondaven, tragiquement disparu en mer le 1er janvier 2008. Les frères Pondaven lui remirent toutes les notes accumulées par leur frère Pierre durant des années, charge à lui de les valoriser. Yann Riou va alors rassembler et mettre en forme les textes de son ami. En 2009, un lexique du breton du bord de mer (Geriadur an Arvor, An Alarc'h Embannadurioù, 89 p.), en 2010 une histoire de Portsall abordée par le biais de la toponymie (Portsall, toute une histoire, préface de Bernard Cadoret, Emgleo Breiz, 137 p.) et en 2011 un recueil de poèmes en breton (Ar Prenestr Arc'hant, préface de Cheun ar Gall, dessins de Pierre Guerrier, An Alarc'h Embannadurioù, 118 p.).

Publications

Articles 

 1991-2007. Nombreux articles dans le bulletin de liaison de l’association Lambaol, Peseurt ‘zo a nevez e Lambaol ? 
 1993. Recueillir les noms de la côte (l'identité du Bas-Léon restituée par la toponymie), en collaboration avec Pierre Pondaven, Le Chasse-Marée n°76, pp. 26-41.
 2002. Hervé Cornen (1831-1876), la destinée maritime d'un descendant de maîtres de barques, Peseurt ‘zo a nevez e Lambaol ? n°40-41, pp. 4-24.
 2003. La population maritime de Lampaul-Plouarzel vers la fin du XIXème siècle, Les Cahiers de l'Iroise n°196, pp. 63-75.
 2004. A propos du breton de Lampaul-Plouarzel, Bretagne Linguistique, pp. 211-226.
 2004. Noms traditionnels de maisons à Trézien et dans ses environs, Plouarzel Tud Ha Bro n°24, pp. 46-67. http://trezianiz.chez-alice.fr/PDF/TiezAnoiouTHB.pdf
 2005. François-Marie Coatanéa (1874-1922), une vie autour de la Grande Guerre, Peseurt ‘zo a nevez e Lambaol ? n°46, pp. 3-24.
 2006.  L’influence de la toponymie sur l’anthroponymie non officielle dans le Lampaul brittophone, Peseurt ‘zo a nevez e Lambaol ? n°48, pp. 3-34.
 2012. Paroles de gabariers de l'Iroise, Le Chasse-Marée n°242, pp 46-57.
 2015. La toponymie nautique, un chenal vers la mémoire des populations littorales, Retour de Mer, mémoire maritime en chantier, sous la direction de Sophie Lecomte, actes du colloque Mémoires maritimes, Concarneau 2-4 octobre 2014, Locus Solus, pp. 70-88.
 2018. Marins et bateaux de l’île de Batz, Le Chasse-Marée n°292, pp 38-49.
 2018. A propos du toponyme Porzaneog, site Histoire Maritime Bretagne Nord. 11 pages. https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/%C3%AEle-de-batz/histoire-de-l-%C3%AEle-de-batz-page-5/#ancre57
 2018. De l’origine du mot cirguer, Le Chasse-Marée n°296, p. 14. Version complète en ligne sur le site Histoire Maritime Bretagne Nord. 11 pages. https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/%C3%AEle-de-batz/histoire-de-l-%C3%AEle-de-batz-page-5/#ancre58
 2018. De Jambar à Jean-Bart, Le Chasse-Marée n°298, p. 14.
 2020. Goémoniers (commentaires de photos de Pierre Toulgouat), Le Chasse-Marée n°316, pp. 30-37.
 2020. Nautical Toponymy and Fieldwork in Léon, North-west Brittany, Studia Celto-Slavica, volume 11, pp. 69-90.

Ouvrages 

 1992. Le K barré d'hier à aujourd'hui (étude basée sur l'exemple de Lampaul-Plouarzel), 21 p.
 1999. Renabl anoiou lehiou arvor Goueled Leon : Etre Elorn ha Porz Skaf, en collaboration avec Mikael Madeg, Emgleo Breiz / Ar Skol Vrezoneg, 283 p.
 2002. Toponymie nautique de Lampaul-Plouarzel (petite histoire des noms de lieux du littoral d'une commune du Léon occidental), association Lambaol, 127 p.
 2003. Le bruit de la mer (trouz ar mor), en collaboration avec Per Pondaven, éditions Le Télégramme, 157 p.
 2004. Echos du bord de mer (mémoire, culture et langue bretonne à Lampaul-Plouarzel), Emgleo Breiz, 299 p.
 2004. An Enezeier : Renabl anoiou lehiou inizi kornog Goueled-Leon, en collaboration avec Mikael Madeg et Per Pondaven, Ar Skol Vrezoneg / Emgleo Breiz, 321 p.
 2006. Anoiou-badiziant Bro Leon, en collaboration avec Mikael Madeg et Per Pondaven, Emgleo Breiz, 195 p.
 2008. Gast, alatô !, petit lexique du breton parlé à Lampaul, à Plouarzel et à Trézien, Emgleo Breiz, 237 p.
 2009. Trouz ar Mor, réédition revue et augmentée du Bruit de la mer publié en 2003, éditions Le Télégramme, 176 p.
 2009. Anoiou Famillou Bro-Leon, en collaboration avec Per Pondaven et Mikael Madeg, Emgleo Breiz, 385 p.
 2011. Paroles de gabariers (la vie d'une communauté maritime bretonne dans le transport maritime, 1900-1950), préface de Yann Quéffelec, avant-propos de Bernard Cadoret, Yoran Embanner, 496 p.
 2011. Bateaux de Gabariers, association AVERPL, 75 p.
 2013. Coquillages et Crustacés (Faune populaire du bord de mer en Bretagne et pays celtiques), en collaboration avec Daniel Giraudon, Yoran Embanner, 271 p.
 2013. Poissons et Oiseaux de mer (Faune populaire du bord de mer en Bretagne et pays celtiques), en collaboration avec Daniel Giraudon, Yoran Embanner, 271 p.
 2015. Trésors du breton de l'Île de Sein, en collaboration avec Christian Fagon, éditions an Alarc'h, 335 p.
 2017. Ile de Batz, marins et bateliers, en collaboration avec Henry Kerisit, Skol Vreizh, 142 p.
 2022. Paroles de Sénans, la pêche, en collaboration avec Pierre-Yves Kersulec, Yoran Embanner, 464 p.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Mikael Madeg
 Toponymie bretonne
 Per Pondaven

Naissance en 1964